Farallón is Spaans voor klif. Farallon kan verwijzen naar:
 Farallon-eilanden, een kleine Amerikaanse eilandengroep ten westen van San Francisco
 Farallonplaat, een voormalige oceanische tectonische plaat
 Farallontrog, een voormalige oceanische trog langs de westkust van Noord-Amerika
 Farallon Capital, een Amerikaans investeringsbedrijf
 Farallon de Medinilla, een Micronesisch eiland in de Noordelijke Marianen
 Farallon de Pajaros, een Micronesisch eiland in de Noordelijke Marianen

En ook
 Calymmaria farallon, een spinnensoort in de taxonomische indeling van de kamstaartjes
 Farallonophilus, een geslacht van rechtvleugeligen uit de familie grottensprinkhanen